La Basketball League Belgium Division I 2015-2016, nota anche come Scooore! League 2015-2016, è stata l'89ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016